Christlicher Orient (lateinisch ) steht für:

 Wissenschaft vom Christlichen Orient
 Östliches Christentum, Gesamtheit des östlichen Christentums
 Orientalisches Christentum, die christlichen Kirchen orientalischer Tradition
 Christentum im Nahen Osten